

Patronymes 

 Antoine-Aimé Dorion (1818-1891), avocat, juge et homme politique canadien, premier ministre du Canada-Uni en 1858 et de 1863 à 1864.
 Catherine Dorion (née en 1982), comédienne, auteure et femme politique québécoise.
 Charles-Édouard Dorion (1860-1946), avocat et juge québécois.

 Charles-Napoléon Dorion (1887-1978), avocat et homme politique fédérale et municipal du Québec. 
 Claude-Auguste Dorion (1770-1829), est un poète français originaire de Nantes.

 Éric Dorion (né en 1970), homme politique québécois.
 Eugène-Philippe Dorion (1830-1872), avocat, traducteur et homme de lettres canadien.
 Frédéric Dorion (1898-1981), juge, et auteur du rapport Dorion sur la corruption du gouvernement fédéral.
 Geneviève Dorion-Coupal, danseuse, chorégraphe et directrice artistique originaire du Québec.
 Gilles Dorion (1929-2004), professeur de littérature québécois.
 Hélène Dorion (née en 1958), poète et écrivaine québécoise.
 Henri Dorion (né en 1935), professeur et géographe québécois.
 Jacques Dorion (vers 1797-1877), médecin, député et patriote canadien, député à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada de 1830 à 1838.
 Jean Dorion (né en 1942), sociologue, militant nationaliste et député du Bloc québécois à la Chambre des communes du Canada. Ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
 Jean-Baptiste-Éric Dorion (1826-1866), député à l'Assemblée législative du Canada-Uni de 1854 à 1858 et de 1861 à 1866.
 Louis-André Dorion (né en 1960), professeur canadien de philosophie ancienne.
 Louis-Eugène Dorion, trésorier de la Ville de Québec
 Marc Dorion (né en 1987), joueur de hockey sur luge professionnel canadien.
 Marc-André Dorion (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien.
 Marie Aioe Dorion (vers 1786-1850), exploratrice dans le Pacifique Nord-Ouest.
 Michel Dorion, drag queen montréalaise et personne importante de la culturelle LGBTQ+ québécoise.
 Noël Dorion (1904-1980), avocat et homme politique québécois.
 Pierre Dorion, colon français ayant quitté Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) vers 1684 pour émigrer en Nouvelle-France.
 Pierre Dorion (né en 1959), artiste canadien.
 , dirigeant canadien de hockey sur glace, directeur général des Sénateurs d'Ottawa
 Pierre-Antoine Dorion (vers 1789-1850), fonctionnaire, juge et homme politique canadien, député à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada de 1830 à 1838.
 Pierre-Nérée Dorion (1816-1874), arpenteur et homme politique fédéral et municipal du Québec.
 Titus Flavius Sulpicianus Dorion (fl. 161-165), homme politique de l'Empire romain.
 Vincislas-Paul-Wilfrid Dorion (1827-1878), avocat, juge, journaliste et homme politique canadien.

Toponymes 

 Dorion, canton canadien du nord de l'Ontario
 Dorion, ancienne ville canadienne de la province de Québec, aujourd'hui un secteur de la ville de Vaudreuil-Dorion.
 Rue Dorion, rue de Montréal nommé en souvenir de Antoine-Aimé Dorion

Autres 
 Laurier-Dorion, circonscription électorale provinciale du Québec
 Ligne Dorion–Rigaud, ancienne appellation de la Ligne Exo 1 - Vaudreuil–Hudson du réseau train de banlieue de la grande région de Montréal, au Québec, Canada.
 Dorion, ancienne circonscription provinciale.

Voir aussi 
 Érick d'Orion (né en 1975), artiste québécois.